Kelley Abbey (nacida el 28 de julio de 1966) es una actriz y cantante australiana.  Es mejor conocida por su papel en la telenovela E Street como Jo-Jo Adams.

Referencias 

Actrices de Australia